La Coppa Davis 1979 è stata la 68ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 53 nazioni: 29 nella zona europea, 10 nella zona dell'est e 13 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Italia nella finale che si è giocata al San Francisco Civic Auditorium di San Francisco negli Stati Uniti dal 14 al 16 dicembre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Zona Sudamericana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
  — promossa al Finale Interzonale Americana

Finale Interzonale Americana

Stati Uniti avanza alle semifinali

Zona dell'Est

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa ai Turni Preliminari
  — promossa ai Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Australia alle semifinali

Zona europea

Zona A

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Italia alle semifinali

Zona B

Turno di qualificazioni
Squadre partecipanti
  — promossa ai Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Cecoslovacchia alle semifinali

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1979
 1979